775 км, 775-й киломе́тр — топоним в Казахстане.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 775 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Никельтау — Тобол, Казахстанская железная дорога Код 683352
 775 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Есиль — Астана 1, Казахстанская железная дорога. Код 690750